Целебесская толстоголовка () — вид воробьиных птиц, являющийся эндемиком горных лесов на индонезийском острове Сулавеси. Является единственным видом рода Hylocitrea и традиционно принадлежал к австралийским свистунам, однако недавние генетические доказательства свидетельствуют, что птице должно быть выделено монотипическое подсемейство в семействе свиристелей и даже отдельное семейство Hylocitreidae.

Примечания 

Воробьинообразные
Монотипические роды птиц
Животные, описанные в 1894 году
Эндемики Сулавеси
Птицы Юго-Восточной Азии